Cirrhineris bellavistae är en ringmaskart som beskrevs av Henri Marie Ducrotay de Blainville 1828. Cirrhineris bellavistae ingår i släktet Cirrhineris och familjen Cirratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bellavistae